Хібіни (географія)
 Хібіни — гірський масив на Кольському півострові.
  — аеропорт у Мурманській області.
 Хібіни (національний парк) — національний парк у Мурманській області.
 Хібіни (станція) — залізнична станція у Мурманській області.
 Хібіни (село) — село у Невельскому районі Псковської області.

 Хібіни (інше)
 Хібіни (комплекс радіоелектронної протидії) — новітній російський авіаційний комплекс радіоелектронного захисту.

Див. також 
 Хібіногірськ — назва міста Кіровськ (Мурманська область) у 1929-1934.